bálna, emlős állat, szűkebb értelemben általában a szilásceteket hívják bálnának
 Bálna, kulturális, vendéglátó és kereskedelmi központ Budapest IX. kerületében a Duna mellett
 A bálna, 2022-es amerikai film